Куру :

 Куру (царство) — історична держава Кауравів по «Махабхараті».
 Куру (цар) — предок Кауравів і Пандавів.
 Куру (хвороба) — пріонова інфекція, поширена у Новій Гвінеї серед плем'я форе, передача якої відбувалась внаслідок ритуального канібальства.
 Куру (рід) — древній рід, що жив на території біля Аральского моря.
 Куру (космодром) — космодром у Французькій Гвіані.
 Куру (божество) — один із Вішведевів, ведійських божеств.

Куру () — місто
 Куру — річка

Куру — село

Куру — місто

Куру (річка, впадає в Атлантичний океан) — річка у Французькій Гвіані.
 Куру (Французька Гвіана) — місто в Французькій Гвіані.

Куру — громада в кантоні Юра

Куру-Узень (Великий каньйон Криму) — річка в Криму
 Куру-Узень (Демерджі) — річка в Криму